Челангат — кенийская фамилия.

 Челангат, Алиса — легкоатлетка.
 Челангат, Бетти — легкоатлетка.
 Челангат, Вивиан — легкоатлетка.
 Челангат, Зедди — легкоатлетка.
 Челангат, Клементина — легкоатлетка.
 Челангат, Мерси — легкоатлетка.
 Челангат, Табита — легкоатлетка.